Al Salvadori (1945) – cestista statunitense, padre di Kevin Salvadori
 Aldo Salvadori (1905-2002) – pittore italiano
 Andrea Salvadori (1961) – calciatore italiano
 Andrea Salvadori (1974), musicista italiano
 Antonio Salvadori (1949-2006), baritono italiano
 Bruno Salvadori (1942-1980) –  giornalista e politico italiano
 Cesare Salvadori (1941) – schermidore italiano
 Elisa Salvadori (1900-1987) – religiosa, benefattrice e insegnante italiana
 Giandomenico Salvadori (1992) – fondista italiano
 Gioconda Salvadori (1912-1998) – meglio nota con lo pseudonimo di Joyce Lussu, scrittrice e partigiana italiana
 Giulio Salvadori (1862-1928) – poeta, giornalista e critico letterario italiano
 Graziano Salvadori (1964) – attore comico e cabarettista
 Kevin Salvadori (1970) – cestista statunitense, figlio di Al Salvadori
 Italo Salvadori (1919-...) – calciatore italiano di ruolo attaccante
 Mario Salvadori (1907-1997) – ingegnere italiano, naturalizzato statunitense
 Massimo Luigi Salvadori (1936), citato anche come Massimo L. Salvadori – storico, docente e politico italiano
 Massimo (Max) Salvadori (1908-1992) – storico italiano, fratello di Joyce Lussu
 Pierre Salvadori (1964) – regista, sceneggiatore e attore francese
 Roberto Salvadori (1950) – calciatore italiano
 Roy Salvadori (1922-2012) – pilota automobilistico inglese
 Tommaso Salvadori (1835-1923), conosciuto anche come Tommaso Salvadori Adlard – ornitologo italiano

Pagine correlate
 Salvador
 Salvadore
 Salvatori